Kraken bezeichnet
 Kraken, Teilgruppe der Achtarmigen Kopffüßer (Octopoda)
 Kraken (Mythologie), ein sagenhaftes Seeungeheuer
 The Kraken, ein Gedicht von Alfred Tennyson
 Kraken, Roman von China Miéville aus dem Jahr 2010, deutscher Titel Der Krake
 Kraken (Band), kolumbianische Heavy-Metal-Band
 Kraken (Botnet), großes Botnetz
 Kraken (Comic), spanische Comic-Serie
 Kraken (Infanterieeinheit), separate Aufklärungs- und Subversionseinheit der Hauptdirektion für Geheimdienste des Verteidigungsministeriums der Ukraine
 Kraken (Kryptobörse), Kryptowährungsbörse
 Kraken Unleashed, Achterbahn in SeaWorld Orlando
 Kraken (Software), Software für Texterkennung
 Kraken (Verlag), ein französischer Verlag
 Kraken Cove, Bucht von Candlemas Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln
 Kraken Mare, Methansee auf dem Saturntrabanten Titan
 Seattle Kraken, US-amerikanische Eishockeymannschaft
 USS Kraken (SS-370), US-amerikanisches U-Boot

Siehe auch:

 Datenkrake
 Krakken
 Cracken